Albérchigo puede referirse a:
 Una variedad de melocotón.
Albaricoque (en algunas provincias de Andalucía, España).
 Fruto del aberchiguero

Arabismos